Альбанчес () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Валье-дель-Альмансора. Занимает площадь 35 км². Население 796 человек (на 2016 год). Расстояние 80 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Albánchez
 Albánchez
 Albanchelera de Producciones

Муниципалитеты Альмерии
Города Альмерии